olovo-kiselina baterija
olovo-kristal baterija